Leselidze – wieś w Abchazji, w regionie Gagra

Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Leselidze – radziecki wojskowy
 Wiktor Leselidze – radziecki wojskowy